Шатле може да се односи на:

 Шатле (Ер и Лоар) (фр. -{Châtelets}-), насеље у Француској у департману Ер и Лоар са 92 становника.
 Шатле (Дол) (фр. -{Chatelay}-), насеље у Француској у департману Јура са 108 становника.
 Шатле (Лон ле Соније) (фр. -{Chateley}-), насеље у Француској у департману Јура са 77 становника.
 Шатле (Мен и Лоара) (фр. -{Châtelais}-), насеље у Француској у департману Мен и Лоара са 576 становника.
 Шатле (Шер) (фр. -{Châtelet}-), насеље у Француској у департману Шер са 1.104 становника.
 Шатле (Белгија) (фр. -{Châtelet}-), град у Белгији у региону Валонија.

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шатле“